Il doppio  dell'AEGON Classic 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Cara Black e Liezel Huber sono le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.
La Black ha fatto coppia con Lisa Raymond. 
La Huber ha fatto coppia con Bethanie Mattek-Sands.

Cara Black e Lisa Raymond hanno vinto la finale dopo il ritiro di Liezel Huber e Bethanie Mattek-Sands.

Teste di serie 

 Liezel Huber /  Bethanie Mattek-Sands (finale)
 Cara Black /  Lisa Raymond (campionesse)

 Hsieh Su-wei /  Alla Kudrjavceva (quarti di finale) 
 Chuang Chia-jung /  Ol'ga Govorcova (quarti di finale)

Tabellone

Draw

Note 

AEGON Classic 2010